Бурый прыгун () — вид приматов из семейства саковых. В 2016 году согласно молекулярно-генетическим исследованиям Byrne с коллегами перенесли вид из рода Callicebus в род Plecturocebus.

Поведение 
Встречается в различных типах лесов. Рацион состоит в основном из фруктов, листьев, насекомых и семян. Образует небольшие семейные группы, защищающие свою территорию. Моногамен.

Распространение 
Обитает в северной Боливии, ареал распространяется на восток в Бразилию и на запад в Перу.

Примечания

Литература 
 Marc G. M. van Roosmalen, Tomas van Roosmalen und Russell A. Mittermeier: A Taxonomic Review of the Titi Monkeys, Genus Callicebus Thomas 1903, with the Description of two New Species: Callicebus bernhardi and Callicebus stepehnnashi, from Brazilian Amazonia. In: Neotropical Primates 10 (2002), S. 1—52 PDF.

Plecturocebus
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1842 году